Mišlov  ist der Familienname folgender Personen:
 Josip Mišlov (1906–?), Oberstleutnant der Ustascha
 Roko Mišlov (* 1988), kroatischer Fußballspieler